19 – liczba naturalna
 19 – rok naszej ery
 19 – rok przed naszą erą

Literatura 
 XIX – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 19 – trzeci album rosyjskiej piosenkarki Alsou (2003)
 19 – debiutancki album brytyjskiej piosenkarki Adele (2008)

Inne 
 19 (Fortuna) – planetoida

Zobacz też